Giacomo Manzù – scultore italiano (1908-1991)
  Pio Manzù – designer italiano (1939-1969)